Het ATP-toernooi van Washington 2009 (met de officiële naam Legg Mason Tennis Classic 2009) werd gespeeld van 3 augustus tot en met 9 augustus 2009 op hardcourtbanen in de Amerikaanse stad Washington D.C..

In het toernooi is Juan Martín del Potro aanwezig om zijn titel te verdedigen, uiteindelijk prolongeerde de Argentijn zijn titel door een winst op de Amerikaan Andy Roddick.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Washington
ATP-toernooi van Washington